Kuppelgrab bezeichnet

 Qubba, einen islamischen Grabbau
 Tholos, einen Sakralbau, auch Grabbau, in der griechisch-iberisch-römischen Antike